

Astronomia
 Anello Lindblad – anello di polvere e gas nel Braccio di Orione
 Lindblad – cratere lunare

Persone
 Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878) – compositore svedese
 Alessandro Lindblad (1991) – disc jockey svedese
 Bertil Lindblad (1895-1965) – astronomo svedese
 Maria Lindblad Christensen (1995) – calciatrice svedese